Дэвид Фьюри (; род. 5 марта 1959 г.) — американский сценарист и продюсер.

Карьера 
Он наиболее известен по своим работам в сериалах «Баффи — истребительница вампиров», «Ангел», «Остаться в живых», «24 часа», «Грань» и «Ганнибал».

Фьюри был со-исполнительным продюсером и сценаристом первого сезона «Остаться в живых». Фьюри и состав сценаристов выиграли премию Гильдии сценаристов США за лучший драматический сериал на церемонии в феврале 2006 года за их работу над первым сезоном.

Фьюри родился в Нью-Йорке, в семье модельера. Он был стендап комиком в «The Improv» и «Catch a Rising Star» и основал труппу в комедийном театре, которую назвал Brain Trust. Он также был сценаристом «Шоу Джеки Томаса», «House of Buggin'», «Как в кино» и «Пинки и Брейн».

В 2008 году, Фьюри, наряду с Марти Ноксон, сделал камео в роли поющего читателя новостей в мини-сериале Джосса Уидона «Музыкальный блог Доктора Ужасного».

Фьюри женат на партнёре-сценаристке Элин Хэмптон (продюсер сериала «Без ума от тебя»), у них трое детей.

Баффи — истребительница вампиров 
Первым независимым сериалом Фьюри были 2 и 3 сезоны «Баффи», до того как он присоединился к составу сценаристов четвёртого сезона в качестве продюсера. Он является единственным сценаристом, кроме создателя сериала Джосса Уидона, который написал сценарий к последнему эпизоду «Баффи».
 2x20: На рыбалку! / Go Fish (со-сценарист; вместе с Элин Хамптон)
 3x12: Беспомощная / Helpless (сценарист)
 3x19: Решения / Choices (сценарист)
 4x04: Страх, собственной персоной / Fear, Itself (сценарист)
 4x11: Обречённые / Doomed (со-сценарист; вместе с Марти Ноксон и Джейн Эспенсон)
 4x13: Я в команде / The I In Team (сценарист)
 4x21: Изначальность  / Primeval (сценарист)
 5x02: Моё истинное «я»  / Real Me (сценарист)
 5x08: Тень / Shadow (сценарист)
 5x14: Влюблённость / Crush (сценарист)
 6x02: Сделка, часть 2 / Bargaining (Part 2) (сценарист)
 6x05: Жизнь по расписанию / Life Serial (со-сценарист; вместе с Джейн Эспенсон)
 6x11: Исчезнувшая / Gone (сценарист и режиссёр)
 6x22: Могила / Grave (сценарист)
 7x08: Спящий / Sleeper (со-сценарист; вместе с Джейн Эспенсон)
 7x11: Шоу начинается / Showtime (сценарист)
 7x17: Ложь, которую мне рассказали родители / Lies My Parents Told Me (со-сценарист и режиссёр; вместе с Дрю Годдардом)

Ангел 
 1x02: Одинокие сердца / Lonely Hearts (сценарист)
 1x10: Прощальный подарок / Parting Gifts (со-сценарист; с Джанин Реншоу)
 2x17: Дисгармония / Disharmony (сценарист)
 3x19: Цена / The Price (сценарист)
 4x03: Казино всегда выигрывает / The House Always Wins (сценарист)
 4x10: Пробуждение / Awakening (со-сценарист; вместе со Стивеном С. ДеНайтом)
 4x13: Спасение / Salvage (сценарист)
 4x21: Умиротворение / Peace Out (сценарист)
 5x02: Только награды / Just Rewards (сценарий и сюжет; сюжет с Беном Эдлундом)
 5x08: Судьба / Destiny (со-сценарист; вместе со Стивеном С. ДеНайтом)
 5x12: Не стоит благодарности / You're Welcome (сценарист и режиссёр)
 5x21: Силовая игра / Power Play (сценарист)

Остаться в живых 
Фьюри был со-исполнительным продюсером первого сезона «Остаться в живых». Примечательно, что Фьюри написал первые эпизоды с флэшбеками для многих важных персонажей, включая Локка, Саида, Хёрли и Уолта. Его эпизоды также представляли феномены сериала как числа и шёпоты, и эпизод «Поход» был первым, где каждый выживший видел монстра.
 1x04: Поход / Walkabout (сценарист)
 1x09: Уединение / Solitary (сценарист)
 1x14: Особенный / Special (сценарист)
 1x18: Числа / Numbers (со-сценарист; вместе с Брентом Флетчером)

24 часа 
Фьюри наняли в качестве со-исполнительного продюсера пятого и шестого сезонов сериала «24 часа», и стал исполнительным продюсером в течение седьмого сезона шоу, также статус хранил в течение финального сезона.
 5x06: Day 5: 12:00 p.m. — 1:00 p.m. (сценарист)
 5x09: Day 5: 3:00 p.m. — 4:00 p.m. (со-сценарист; вместе с Говардом Гордоном)
 5x17: Day 5: 11:00 p.m. — 12:00 a.m. (сценарист)
 5x22: Day 5: 4:00 a.m. — 5:00 a.m. (со-сценарист; вместе с Сэмом Монтгомери)
 6x03: Day 6: 8:00 a.m. — 9:00 a.m. (со-сценарист; вместе с Эваном Кацем)
 6x08: Day 6: 8:00 a.m. — 9:00 a.m. (со-сценарист; вместе с Эваном Кацем)
 6x12: Day 6: 5:00 p.m. — 6:00 p.m. (сценарий; вместе с Эваном Кацем)
 6x14: Day 6: 7:00 p.m. — 8:00 p.m. (сюжет; с Мэнни Кото)
 6x17: Day 6: 10:00 p.m. — 11:00 p.m. (сценарист)
 6x24: Day 6: 5:00 a.m. — 6:00 a.m. (со-сценарист; вместе с Робертом Кокраном и Мэнни Кото)
 7x04: Day 7: 11:00 a.m. — 12 p.m. (со-сценарист; вместе с Алексом Гансой)
 7x08: Day 7: 3:00 p.m. — 4:00 p.m. (сюжет)
 7x09: Day 7: 4:00 p.m. — 5:00 p.m. (сценарист)
 7x15: Day 7: 10:00 p.m. — 11:00 p.m. (сюжет)
 7x19: Day 7: 2:00 a.m. — 3:00 a.m. (сценарист)
 7x23: Day 7: 6:00 a.m. — 7:00 a.m. (со-сценарист; вместе с Алексом Гансой)
 8x03: Day 8: 6:00 p.m. — 7:00 p.m. (со-сценарист; вместе с Алексом Гансой)
 8x08: Day 8: 11:00 p.m. — 12:00 a.m. (сценарист)
 8x11: Day 8: 2:00 a.m. — 3:00 a.m. (со-сценарист; вместе с Эваном Кацем)
 8x17: Day 8: 8:00 a.m. — 9:00 a.m. (сценарист)
 8x22: Day 8: 1:00 p.m. — 2:00 p.m. (сценарист)

Terra Nova 
Брэннон Брага позвал Фьюри в качестве исполнительного продюсера сериала 2011 года «Terra Nova». Фьюри покинул шоу в течение пре-продакшена в сентябре 2010 года из-за творческих разногласий.

Грань 
Фьюри присоединился к научно-фантастическому сериалу ужасов канала FOX «Грань» в состав четвёртого сезона в качестве сценариста и со-исполнительного продюсера. Его эпизоды включают:
 4x03: Один во всём мире / Alone in the World
 4x08: Туда, где вы никогда не были / Back to Where You've Never Been (вместе с со-продюсером Грэмом Роландом)
 4x14: Конец всего / The End of All Things
 4x17: Всё на своих местах / Everything in Its Right Place (Фьюри и консультирующий продюсер Дж. Р. Орси написали сценарий по сюжету Орси и редактора сюжета Мэттью Питтса)
 5x02: В отсутствие / In Absentia (вместе с исполнительным продюсером Дж. Х. Уайменом)
 5x06: Что нашёл Уолтер по пути в Зазеркалье / Through the Looking Glass and What Walter Found There
 5x10: Аномалия XB-6783746 / Anomaly XB-6783746

Ганнибал 
 1x03: Крем-суп / Potage (вместе с Крисом Бранкато и Брайаном Фуллером)

Родина 
 5x11: Наш человек в Дамаске / Our Man in Damascus (сценарист)

См. также 
 Mutant Enemy Productions

Примечания

Ссылки 
 DavidFury.net — «официальный» фан-сайт.
 PopGurls.com — интервью PopGurls: Дэвид Фьюри
 Mr. Media — интервью с Дэвидом Фьюри

Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»
Лауреаты премии Гильдии сценаристов США